Der Tippmix Budapest Grand Prix 2005 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 23. bis 31. Juli 2005 statt.

Im Einzel gewann Anna Smaschnowa gegen Catalina Castaño mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Katarina Srebotnik mit 6:1, 3:6 und 6:2 gegen Lourdes Domínguez Lino / Marta Marrero.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tippmix Budapest Grand Prix 2005 fand vom 23. bis 25. Juli 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Budapest